Гашинский — фамилия.

Известные носители:

  (род. 1766) — польский военный деятель; участник Восстания Костюшко;  лейтенант-адъютант Королевской конной гвардии (1790).
 Гашинский, Аркадий Евгеньевич (1920—1991) — советский актёр и педагог; народный артист СССР. 
 Гашинский, Константин (1809—1866) — польский поэт, прозаик, публицист и переводчик.
  (1939—2023) — польский журналист; автор книг о музыке. 
  (умер ок. 1571) — польский офицер и писатель из Велюни также известный как Миколай Вежлейский; из дворян герба Ястршембец.
  (1875—1965) — польский промышленник, изобретатель, публицист и сенатор (1922–1927 и 1928–1930 гг.).